Nationalgalerie, englisch National Gallery, ist der Name u. a. folgender Museen:
 Nationalgalerie (Berlin), eine Kunstsammlung in Berlin, untergebracht in den sechs Häusern
 Alte Nationalgalerie
 Friedrichswerdersche Kirche
 Neue Nationalgalerie
 Museum Berggruen
 Sammlung Scharf-Gerstenberg
 Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart
 Nationalgalerie (Athen)
 Nationalgalerie Albaniens in Tirana
 National Gallery of Australia in Canberra
 National Gallery of Ireland in Dublin
 National Gallery of Victoria in Melbourne
 National Gallery (London)
 National Art Gallery (Chennai)
 Nationalgalerie Prag
 National Gallery of Art in Washington, D.C.
 Nationalgalerie von Namibia, eine Kultureinrichtung
 Nationalgalerie Bangkok, Thailand
 Norwegische Nationalgalerie, siehe Nationalmuseum Oslo
 Scottish National Gallery in Edinburgh
 Südafrikanische Nationalgalerie
 Slowakische Nationalgalerie (Slovenská národná galéria) in Bratislava
 Ungarische Nationalgalerie (Magyar Nemzeti Galéria) in Budapest

Nationalgalerie steht außerdem für:
 Nationalgalerie (Band), das Bandprojekt von Niels Frevert

National gallery steht außerdem für:
 National Gallery (Film), französischer Dokumentarfilm über die Londoner National Gallery aus dem Jahr 2014

Siehe auch
 Galleria Nazionale, Nationalgalerien in Italien
 Nationales Kunstmuseum
 Nationale Kunstgalerie